Promeca är ett släkte av insekter. Promeca ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Promeca